Sarge steht für:
 Sergeant, als Anrede in der englischen Sprache
 den Codenamen der Linux-Distribution Debian in der Version 3.1

Sarge ist der Familienname folgender Personen:
 Carmen Sarge (* 1970), ehemalige DEFA-Kinderdarstellerin
 Günter Sarge (1930–2019), deutscher Jurist, Präsident des Obersten Gerichts der DDR